Ripon pode referir-se a:

Localidades 

 Ripon (Quebec)

 Ripon (Califórnia)
 Ripon (Wisconsin)

 Ripon (North Yorkshire)

Desambiguação